Рено Ф1 () е френско-английски отбор от Формула 1. Централата му е разположена в Енстоун, Великобритания.

Шеф на екипа е Боб Бел (който замества на поста Флавио Бриаторе, отстранен завинаги от Формула 1 от ФИА), Пат Саймъндс е главен инженер, Дани Шаврие е главен конструктор, а Тим Деншем е главен инженер на двигателите.

Пилоти в отбора за сезон 2009 са Фернандо Алонсо и Ромен Грожан.

Рено закупуват италианския отбор БенетонФ1 и се включват в шампионата на негово място. Дебютът на тима е на 3 март 2002 г., в Гран При на Австралия.

Скоро след това идва и триумфът им през 2005, когато пилотът на отбора Фернандо Алонсо става световен шампион, а Рено побеждават при конструкторите, с което най-после нарушават дългата хегемония на Михаел Шумахер и Ферари. През 2006 г. титлите отново идват при френско-английския тим и техния първи пилот, но с това идва и раздялата с доставчиците на гуми Мишлен, както и с Алонсо, донесъл и двете титли за екипа.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за Рено

Двигатели доставяни за Рено

Гуми доставяни за Рено

Победи на Рено във Формула 1

Външни препратки 
 Официален сайт

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт във Великобритания
Автомобилен спорт във Франция
Рено
Носители на награда „Лауреус“